Leppmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Leppmann (1854–1921), deutscher Psychiater
 Friedrich Leppmann (1872–1952), deutscher Psychiater
 Franz Leppmann (1877–1948), deutscher Journalist